Топ Системы – компания, российский разработчик программных продуктов CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM/PM/MDM/RM для автоматизации проектирования, подготовки производства и управленческой деятельности на предприятии.

Основная разработка компании – комплекс T-FLEX PLM. Представляет собой решение промышленного уровня в области управления жизненным циклом изделий и организации деятельности предприятий. Комплекс позволяет организовать работу на всем жизненном цикле изделия: заказ - проектирование - испытание - производство.

В состав комплекса входят программные продукты компании, которые используются в общем машиностроении и приборостроении, в аэрокосмической, автомобильной и судостроительной отраслях, в проектно-строительных организациях. Общее количество заказчиков превышает 4000.

Центральный офис компании «Топ Системы» расположен в Москве.

При разработке своих решений компания «Топ Системы» сотрудничает с Siemens Digital Industry Software, Microsoft, NVidia.

Компания «Топ Системы» имеет статус Microsoft Gold Certified Partner в номинации Application Development (разработка приложений).

История компании 
Компания основана в 1992 году выпускниками МГТУ «Станкин». Первым коммерческим продуктом компании стала САПР T-FLEX CAD 2.x (тогда «TopCAD»). Вышли версии 3 и 4 T-FLEX CAD под операционной системой DOS в защищенном режиме.

В 1994 году компания выпустила версии T-FLEX CAD на английском и китайском языках.

С 1996 года начались продажи системы T-FLEX CAD 5.x для операционной системы Windows.

В 1997 году система T-FLEX CAD 5 попала в пятое издание обзора 100 лучших мировых CAD-систем «The CAD rating guide».

В конце 90-х компания ведет работу над комплексными системами автоматизации конструкторской и технологической подготовки производства. 

В 1998 г. выпущена первая T-FLEX DOCs - система автоматизации технического документооборота и управления проектами. Разработаны прикладные программы для проектирования штампов и пресс-форм T-FLEX Штампы и T-FLEX Пресс-формы, также интегрированные с T-FLEX CAD. Выпущена система T-FLEX ЧПУ для создания управляющих программ для станков с ЧПУ и система T-FLEX NC Tracer для имитации обработки.

В 1999 году T-FLEX CAD переводится на ядро Parasolid, получена лицензия на этот продукт.

В начале 2000-х формируется интегрированное комплексное решение T-FLEX CAD/CAM/CAE/PDM. Выпускается система автоматизированного проектирования технологических процессов T-FLEX Технология. 

За период 2003-2004 гг. выпущены 8 и 9 версии интегрированного комплекса T-FLEX CAD/CAM/CAE/PDM. Комплекс пополнился новой системой конечно-элементного анализа T-FLEX Анализ, встроенного в систему T-FLEX CAD 3D.

Система T-FLEX CAD 3D признана победителем в номинации «Лучшая отечественная САПР для трехмерного моделирования» премии «Элита САПР 2003».

В этот период формируется партнёрская сеть компании. Программные продукты T-FLEX распространяются и поддерживаются партнерами в 15 городах России и СНГ, значительно увеличены продажи.

Компания активно развивается на внешних рынках. Создана немецкая и чешская версия T-FLEX CAD. Шведская компания Cadmac становится дистрибьютором продуктов T-FLEX в Швеции и Дании. Активно развиваются связи компании с дальним зарубежьем, где T-FLEX находит все больше сторонников.

В 2012 году компания отметила 20-летие. Собрав международную конференцию «Практика внедрения PLM+ERP», в которой приняли участие представители Польши, Чехии, Азербайджана, Белоруссии, России.

Система автоматизации документооборота T-FLEX DOCs переведена на английский язык.

Запущен сайт www.tflexcad.ru, целиком посвященный системе автоматизированного проектирования T-FLEX CAD.

В 2012 году компания приняла участие в разработке российского 3D ядра RGK (Russian Geometric Kernel). Разработка которого осуществлялась по заказу Министерства Промышленности и Торговли РФ.

В 2015 – 2016 годах компания участвует  в проекте «Гербарий» по разработке первой отечественной интегрированной инженерной программной платформы (ИИПП).

В 2018 году выходит новый продукт T-FLEX VR, обеспечивающий использование технологий виртуальной реальности при работе с САПР T-FLEX CAD.

В настоящее время компания активно развивается в сфере корпоративного ПО и занимается развитием российской PLM-платформы — T-FLEX PLM (CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM/PM/MDM/RM) для крупных корпораций и холдингов России.

В июле 2020 года компания  выпустила новую версию параметрической САПР T-FLEX CAD 17 и приложений.

Деятельность  
Основной вид деятельности компании – разработка и развитие компонентов отечественной PLM-платформы — T-FLEX PLM (CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM/PM/MDM/RM).

Также компания предоставляет консалтинговые услуги по автоматизации промышленных предприятий:

 оценка уровня автоматизации предприятия;

 внедрение систем автоматизации предприятия CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM/PM/MDM/RM;

 обучение сотрудников предприятия;

 сопровождение внедренных программных продуктов.

Продукты комплекса T-FLEX PLM включены в Единый реестр российского программного обеспечения.

Продукты и решения

PLM-решение 
T-FLEX PLM Платформа – это информационная платформа для построения PLM-систем на основе единого хранилища данных. 

Программный комплекс T-FLEX PLM (CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM/PM/MDM/RM) - решение в области управления жизненным циклом изделий и организации деятельности предприятий. В состав комплекса входят системы, закрывающие различные этапы ЖЦИ - CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM/PM/MDM/RM.

T-FLEX PLM Сервер – ключевой компонент для организации единого хранилища данных всех систем комплекса T-FLEX PLM.

Управление разработкой, производством, ремонтом, утилизацией изделий, документооборот 
T-FLEX DOCs - система для организации конструкторско-технологического и организационно-распорядительного документооборота и управления инженерными данными.

T-FLEX PDM - система для управления структурами изделий, ведения номенклатуры, проведения извещений об изменениях и прочих действий, связанных с конструкторской подготовкой производства.

T-FLEX MDM - система позволяет создать единое информационное пространство на основе мастер-данных, сформированных в различных системах, и организовать работу с НСИ.

T-FLEX RM - решение корпоративного уровня для организации процессов управления требованиями и сертификации при разработке больших изделий и комплексов.

T-FLEX PM - система календарно-сетевого планирования и управления ресурсами предприятия. Позволяет использовать в составе проектов любые данные, хранящиеся в T-FLEX DOCs.

T-FLEX Канцелярия - система для решения задач офисного организационно-распорядительного документооборота, работы с оповещениями, контроля сроков, назначения контролёров и др.

T-FLEX CRM - система управления взаимоотношениями с клиентами. Позволяет отслеживать информацию о компаниях-заказчиках, заключаемых договорах, выписываемых счетах и поставках продукции.

Разработка и проектирование изделий 
T-FLEX CAD - профессиональная параметрическая САПР для 2D-проектирования и 3D-моделирования, создания и оформления чертежей и конструкторской документации по ЕСКД.

T-FLEX CAD 2D+ - система для двухмерного параметрического проектирования и оформления чертёжной документации, в том числе на основе 3D-моделей системы T-FLEX CAD и других CAD-систем.

T-FLEX Электротехника – модуль типа «Add-On», встраиваемый в T‑FLEX CAD. Решает задачи в области проектирования электротехнических изделий.

T-FLEX Расширенный импорт – модуль обеспечивает прямое чтение и импорт форматов различных CAD-систем: Siemens NX (Unigraphics), SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, AutoCAD, Rhino3D, Revit и др.

T-FLEX Библиотеки - набор библиотек параметрических элементов для T-FLEX CAD.

T-FLEX Viewer - бесплатная программа для просмотра и печати чертежей и 3D моделей, выполненных в системе T-FLEX CAD.

T-FLEX Печатные платы - конвертор для импорта данных из обменных файлов программы для проектирования печатных плат и электронных устройств P-CAD версии 2000 и старше в T-FLEX CAD.

T-FLEX VR – это приложение для T-FLEX CAD, которое позволяет работать с 3D-моделью в виртуальном пространстве.

Расчётные системы 
T-FLEX Анализ – приложение для T-FLEX CAD, которое позволяет осуществлять математическое моделирование распространённых физических явлений методом конечных элементов.

T-FLEX Динамика – приложение для T-FLEX CAD, которое позволяет производить динамические расчёты и анализ пространственных механических систем.

T-FLEX Зубчатые передачи – приложение для T-FLEX CAD, предназначенное для проектирования, расчёта и анализа зубчатых передач.

T-FLEX Пружины - набор библиотечных файлов, интегрированных в библиотеку стандартных изделий, с возможностью выполнения расчётов.

Программы для станков с ЧПУ 
T-FLEX Раскрой - приложение для T-FLEX CAD, предназначенное для автоматизации раскроя листовых материалов для различных видов резки.

T-FLEX ЧПУ – приложение для T-FLEX CAD, предназначенное для создания управляющих программ для станков с ЧПУ, опираясь на двухмерную или трёхмерную геометрию.

Технологическая подготовка производства 
T-FLEX Технология – программа для технологической подготовки производства. Позволяет организовать единое информационно-справочное пространство для технологов и конструкторов.

T-FLEX Техническое нормирование – система функционирует в среде программы T-FLEX Технология и предназначена для проведения расчетов при проектировании технологических процессов.

T-FLEX Управление ТО и ремонтами – система предназначена для информационного сопровождения процессов обслуживания изделий и оборудования, используемого на предприятии.

T-FLEX ОКП – Оперативно-календарное планирование (MES). Интегрированная в T-FLEX DOCs система, которая позволяет осуществлять оперативно-календарное планирование производства, формировать планово-отчётную документацию и др.

Решение для учебных заведений 
Компания «Топ Системы» реализует образовательную программу «Факультет САПР». В рамках программы в российские ВУЗы передаются программные продукты комплекса T-FLEX PLM для дальнейшего использования в учебном процессе. 

Для индивидуального использования в учебных целях компания выпускает бесплатную студенческую версию САПР T-FLEX CAD, которая доступна для скачивания на сайте компании и предназначена для некоммерческого использования.

Литература 
Энциклопедия PLM // Составители: Левин Д., Малюх В., Ушаков Д. Новосибирск, Изд. дом "Азия", 2008, 445 с. 

Коллектив авторов, Лилия Губич, И. Емельянович, Н. Петкевич. Информационные технологии поддержки жизненного цикла изделий машиностроения: проблемы и решения. — Litres. — 303 с.

Павел Бунаков, Эдуард Широких.Высокоинтегрированные технологии в металлообработке. — Litres, 2017.

Белов П. С., Драгина О. Г. САПР технологических процессов. — ООО ДиректМедиа, 2019. — С. 151.

Кураксин С.А. Встать на одну платформу // Журнал Стимул. — 2017. — 7 сентябрь.

Примечания  

 

Производители программного обеспечения России
PLM

Ссылки